Андреа Петкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Алізе Корне.
Юлія Гергес виграла титул, перемігши у фіналі Тімеа Бачинскі з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2010
Gastein Ladies